Miejscowości w Portugalii
 São Martinho – miejscowość w gminie Alcácer do Sal
 São Martinho – miejscowość w gminie Covilhã
 São Martinho – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 São Martinho – miejscowość w gminie Seia
 São Martinho – miejscowość w gminie Sintra

 Miejscowości w Brazylii
 São Martinho – miasto i gmina w stanie Rio Grande do Sul
 São Martinho – miasto i gmina w stanie Santa Catarina. Znajduje się w mezoregionie Sul Catarinense i mikroregionie Tubarão